Die Verbandsliga Niedersachsen 1982/83 war die 34. Spielzeit der höchsten Amateurklasse im Niedersächsischen Fußballverband. Sie war eine Ebene unterhalb der drittklassigen Oberliga Nord angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen. Sieger wurde erstmals Blau-Weiß Lohne.

Vereine 

Im Vergleich zur Saison 1981/82 war der OSV Hannover nach elf Jahren wieder aus der Oberliga Nord abgestiegen, während der TuS Hessisch Oldendorf und Olympia Wilhelmshaven aufgestiegen waren. Die drei Absteiger SV/MTV Winsen/Luhe, TuS Lingen und die SpVgg Preußen Hameln hatten die Verbandsliga verlassen und wurden durch die drei Aufsteiger Blau-Weiß Lohne, VfL Herzlake und Germania Walsrode (alle erstmals in der höchsten niedersächsischen Amateurliga) ersetzt.

Saisonverlauf 
Die Meisterschaft und Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord sicherte sich Blau-Weiß Lohne. Als Zweit- und Drittplatzierter durften der Wolfenbütteler SV und die Amateurmannschaft von Eintracht Braunschweig ebenfalls teilnehmen. Braunschweig konnte sich durchsetzen und stieg somit nach vier Jahren wieder auf. Die Mannschaften auf den beiden letzten Plätzen mussten absteigen. Der 1. FC Osterholz-Scharmbeck verließ die Liga nach vier Spielzeiten. Der OSV Hannover wurde in die Landesliga durchgereicht und stieg 15 Jahre nach seinem Aufstieg wieder ab.

Tabelle

Literatur

Weblinks 
 Tabellen der Verbandsliga Niedersachsen 1982/83 im deutschen Fußball-Archiv

1982
Fußballsaison 1982/83